Melmoth steht für

 Die südafrikanische Stadt Melmoth
 Die Hauptfigur im Roman Melmoth der Wanderer
 Sebastian Melmoth, ein Pseudonym von Oscar Wilde